Mrákotín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Mrákotín, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Mrákotín, comune mercato del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina